Pinneberg (grad)
 Pinneberg (okrug)